Vingt-et-Un-Décembre ou XXI-Décembre ou 21-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

21 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le  : Délibération du conseil municipal de Limoux dans l'Aude, au cours duquel fut décidée la création du lotissement Lognos, destiné à faciliter l'accession à la petite propriété des travailleurs et des personnes peu fortunées.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 21 de Diciembre » ou « Veint(e)iuno de Diciembre »
 Mexique : événements non connus
 (Calle) 21 de Diciembre, à Ciudad Victoria, dans l'État de Tamaulipas.

Références et localisations

Références

Localisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
21